Rafael Pérez (1982-), un joueur dominicain de baseball ;
 Rafael Pérez Grovas (1919-2009), un réalisateur, scénariste, et producteur de cinéma mexicain ;
 Rafael Antonio Pèrez (1967-), un officier du LAPD, membre du CRASH et figure centrale du scandale Rampart ;
 Rafael Pérez de Guzmán (1803-1838), était un matador espagnol ;
 Rafael Pérez (1836–1897), le 22 président de l'Équateur du  au .